Hochaltar in St. Nikolai steht für:
Hochaltar in St. Nikolai (Stralsund)
Hochaltar in St. Nicolai (Lemgo)